Progreso – città del Messico nello stato dello Yucatán
Progreso – città del Messico nello stato di Coahuila
Progreso – comune di Panama
Progreso – località degli Stati Uniti d'America
Progreso – città dell'Uruguay
Progreso – rivista